Titan steht für:
 Titan (Mythologie), Zugehöriger des ältesten Göttergeschlechtes der griechischen Mythologie
 Titan (Element), chemisches Element/Metall
 Titan (Mond), Mond des Saturn
 Titan (Spiel), strategisches Brettspiel
 Titan (Band), mexikanische Electro/House-Band
 Titan eSports, ein singapurischer E-Sport-Clan
 Titan Dome, ein Eisdom auf dem antarktischen Hochplateau
 Titan Entertainment Group, britischer Buch- und Comicverlag
 Titan, Gründungsname der US-amerikanischen Power- und Progressive-Metal-Band Titan Force
 den deutschen Gepäckhersteller Titan Hamburg

Literatur:
 Titan (Jean Paul), Roman von Jean Paul
 Titan (Robertson), Roman von Morgan Robertson
 Titan (Harris), Roman von Robert Harris
 Titan, Roman von John Varley von 1979, siehe Der Satellit
 Titan, Roman von Martin Atlas von 1913
 Star Trek: Titan, eine Romanreihe
 Titan (Anthologiereihe), Reihe klassischer Science-Fiction-Geschichten, herausgegeben von Wolfgang Jeschke

Technik:
 Titan (Computer), ein Supercomputer am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee (USA)
 Titan (Trägerrakete), US-Trägerrakete vom Typ Titan
 Titan (Interkontinentalrakete), US-Interkontinentalrakete
 Cessna 404 Titan, kleines Passagierflugzeug der US-Firma Cessna
 Titan (Six Flags Over Texas), Achterbahn in Six Flags Over Texas (USA)
 Titan (Schiff, 1910), Motorschlepper
 Titan (Schiff, 1941), Schwimmkran
 Titan (Motorrad), US-amerikanischer Motorrad-Hersteller
 Titan (Engine), Spieleengine u. a. verwendet für Empire Earth
 Titan Motor Wheel Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Titan Truck Service Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 United States Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil-Konzern mit dem Markennamen Titan
 Titan Maskinfabrik, ehemaliger dänischer Hersteller von Elektro-Kleinsttransportern

Titan steht im weiteren Sinn für:
 Titan 1, sowjetisches Kranschiff
 Titan A.E., Science-Fiction-Trickfilm (2000)
 Titan – Evolve or Die, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2018)
 Titane (2021), Spielfilm von Julia Ducournau
 Titan RT, Hängebrücke im Rappbodetal neben der Talsperre
 Titan Spezialfahrzeuge, deutsches Unternehmen, das Schwerlastzugmaschinen herstellt
 Krupp Titan, Lastwagenmodell der 1950er Jahre von Fried. Krupp Motoren- und Kraftwagenfabriken
 Mazda Titan, Kleintransporter von Mazda
 Terex Titan, Schwerlastkipper-Baureihe von Terex, zeitweise schwerster Lkw der Welt
 VW Titan, Lkw-Baureihe von Volkswagen do Brasil 
 KFNB – Phönix, Meteor, Titan und Pluto, österreichische Lokomotive
 Titanische Primzahl, Primzahl mit mindestens 1000 Stellen
 Geforce GTX Titan, seinerzeit leistungsstärkste Grafikkarte mit einer GPU
 Titan, Beinamen der 1. Sinfonie von Gustav Mahler, siehe 1. Sinfonie (Mahler)
 Titan, Pickup von Nissan für den US-Automarkt
 Titan, Taximodell der 1910er Jahre der US-amerikanischen Central Motor Company 
 Titan, Asphaltfertiger der ehemaligen deutschen Firma ABG (Allgemeine Baumaschinen Gesellschaft) in Hameln
 Titan, dampfbetriebener LKW der 1910er Jahre der US-amerikanischen American Machine Company 
 Titan-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 bildungssprachlich jemanden, der durch außergewöhnlich große Leistungen, Machtfülle o. Ä. beeindruckt
 den Spitznamen des ehemaligen deutschen Torhüters Oliver Kahn
 den Index des deutschen Börsenmagazins Der Aktionär

Siehe auch:
 Titans (Begriffsklärung)
 Pfund Sterling #„Giganten und Titanen“